Paul Rosner ist der Name folgender Personen:

* Paul Rosner (Maler) (1875–1956), deutscher Maler und Zeichner
 Paul Rosner (Tennisspieler) (* 1972), südafrikanischer Tennisspieler